Tucheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Tucheng (Neu-Taipeh) (土城區), einen Bezirk der Stadt Neu-Taipeh in der Republik China auf Taiwan
 Tucheng (Fang), die Großgemeinde Tucheng (土城镇) im Kreis Fang in der chinesischen Provinz Hubei
 Tucheng (Fengning), die Großgemeinde Tucheng (土城镇) im Autonomen Kreis Fengning in der chinesischen Provinz Hebei
 Tucheng (Xishui), die Großgemeinde Tucheng (土城镇) im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Tucheng (Dianjun), die Gemeinde Tucheng (土城乡) im Stadtbezirk Dianjun der Stadt Yichang in der chinesischen Provinz Hubei
 Tucheng (Gulin), die Gemeinde Tucheng (土城乡) im Kreis Gulin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tucheng (Wafangdian), die Gemeinde Tucheng (土城乡) der Stadt Wafangdian in der chinesischen Provinz Liaoning
 Tucheng (Wuxi), die Gemeinde Tucheng (土城乡) im Kreis Wuxi der chinesischen Stadt Chongqing
 Tucheng (Pingwu), die Nationalitätengemeinde Tucheng der Tibeter (土城藏族乡) im Kreis Pingwu der Stadt Mianyang in der Provinz Sichuan
 Tucheng (Baiguo), das Dorf Tucheng (土城村) der Großgemeinde Baiguo im Kreis Pan der Stadt Liupanshui in der Provinz Guizhou
 Tucheng (Chaoyang) (土城), der „irdene Stadtwall“, ein Denkmal der Stadt Peking im Stadtbezirk Chaoyang